Кокушкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Кокушкин, Александр Федорович — народный комиссар финансов КазССР июнь 1922 г. — июнь 1923 г.
 Кокушкин, Владимир Иванович — советский государственный и политический деятель.
 Кокушкин, Олег Иоильевич (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Кокушкин, Павел Михайлович (1885—1938) — русский морской офицер, старший лейтенант, инженер-механик.

См. также 
 Кокушкин мост
 Кокушкин переулок